Deux agglomérations françaises portent le nom de Robion :
 Robion dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, actuellement rattaché à la commune de Castellane ;
 Robion dans le département de Vaucluse.

Voir aussi

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France